HLG steht als Abkürzung für:

 Hans-Leinberger-Gymnasium (Landshut), eine Schule in Landshut
 Helene-Lange-Gymnasium (Fürth), eine Schule in Fürth 
 Helene-Lange-Gymnasium (Hamburg), ein Hamburger Gymnasium
 Helene-Lange-Gymnasium Markgröningen, ein Gymnasium in Markgröningen, Baden-Württemberg
 Hermes Logistik Gruppe, siehe Hermes Europe
 Hessische Landgesellschaft (Sitz in Kassel), staatliche Treuhandstelle für Ländliche Entwicklung
 Hybrid Log Gamma, ein hochauflösender Farbraum in der digitalen Fotografie

Abkürzung